Costa Serena désigne :
 une microrégion de la Corse, sur la côte orientale
 un navire de la société Costa Croisières.